West Point peut faire référence à :
 L'Académie militaire de West Point

Toponyme 
Au Canada
 West Point (Île-du-Prince-Édouard)
 Aux États-Unis
 West Point (Alabama)
 West Point (Arkansas)
 West Point (Californie)
 West Point (Géorgie)
 West Point (Illinois)
 
 West Point (Iowa)
 West Point (Kentucky)
 West Point (Mississippi)
 West Point (Nebraska)
 West Point (New York)
 
 West Point (Utah)
 West Point (Virginie)
 West Point (Seattle)
 
 
 
 Au Liberia
 West Point, Monrovia

Voir aussi 
 Le paquebot American Star qui a porté ce nom entre 1941 et 1946 ;
 Les Cadets de West Point (The West Point Story), un film musical américain sorti en 1950 ;
 , une série télévisée américaine.

Homonymie de localités aux États-Unis